Segestria kan avse:

 Segestria (Porinaceae) – ett släkte av lavar i familjen Porinaceae
 Segestria (djur) – ett spindelsläkte, ormspindlar.